Saharna se poate referi la:

 Saharna - sat din cadrul comunei Saharna Nouă din raionul Rezina, Republica Moldova
 Saharna Nouă - localitate centru de comună din raionul Rezina, Republica Moldova
 Mănăstirea Saharna - mănăstire din raionul Rezina, Republica Moldova
 Rezervația peisagistică Saharna